Schauspieldirektor steht für:

 Schauspieldirektor, Tätigkeit an einem Theater, siehe Oberspielleiter
 Der Schauspieldirektor, Singspiel von Wolfgang Amadeus Mozart (1786)